Adalbéron ou Adalberon est un nom propre d'origine germanique et signifie « noble ours », de adal, « noble », et bero, « ours », en vieux haut allemand.

Prénom ou patronyme 
 Adalbéron ou Adalberon est un prénom masculin ancien tombé en désuétude avant la fin du Moyen-Âge.
 Adalbéron ou Adalberon est aussi un patronyme issu du prénom.

Saint(s) ou bienheureux chrétien(s) 
  (958 - 1005), ou  ou Adalbéron d'Ardennes, issu de la famille des ducs de Lorraine, élevé à l'abbaye de Gorze, évêque de Verdun puis de Metz, fonda de nombreux monastères, est fêté le 15 décembre
 Adalberon de Würzburg (1010 - 1090)

Ecclésiastiques 
Ce nom fut porté par plusieurs ecclésiastiques de la maison franque des Wigéricides :

ordre chronologique
  (962), évêque de Metz ;
  (984), évêque de Verdun ;
 Adalbéron de Reims (988), archevêque de Reims ;
  (1005), évêque de Verdun en 984 puis de Metz de 984 à 1005 ;
 Adalbéron de Trèves (1015), archevêque de Trèves ;
 Adalbéron de Laon (1030), évêque de Laon ;
  (1057), évêque de Bamberg de 1053 à 1057 ;
  (1072), évêque de Metz de 1047 à 1072 ;
  (), évêque de Metz (de 1104 à 1115) ;
  (1070-1128), évêque de Liège.

Souverain 
 , margrave de Styrie de 1000 à 1035 et duc de Carinthie et margrave de Vérone de 1012 à 1035.
 , Margrave de Styrie de 1075 à 1080

Références 

Prénom masculin
Homonymie de prénom
Maison d'Ardennes